José Pereira (futebolista)
José Pereira (tenista)
José Pereira Lima (1884-1949), latifundiário, deputado estadual e chefe político da cidade de Princesa Isabel

Desambiguações de antropônimos